Bousso steht für:
Bousso (Tschad), Ort im Tschad
Raphael Bousso, theoretischer Physiker